Abstieg oder absteigen bezeichnet:

 den Wechsel in eine niedrigere Spielklasse, siehe Abstieg (Sport)
 den sozialen Abstieg, siehe Soziale Mobilität

Siehe auch:

 Aufstieg (Begriffsklärung)